

Presentación previa 
Kenny de Schepper fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Benoît Paire.

Norbert Gombos derrotó en la final a Benoît Paire.

Cabezas de serie 

  Kenny de Schepper (Cuartos de final)
  Steve Darcis (Segunda ronda)
  Andreas Beck (Primera ronda)
  Farrukh Dustov (Primera ronda)

<ol start=5>
  Nicolas Mahut ''(Segunda ronda)
  Benoît Paire ''(Finalista)
 ''' Norbert Gombos (Campeón)
  Niels Desein ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cherburgo 2015